Академическое может означать:

 Академическое — муниципальный округ в Санкт-Петербурге
 Академическое — муниципальное образование в Москве, соответствующее Академическому району

См. также 
 Академическая
 Академический